El apellido Kittel se puede referir a:
 Baldwin Martin Kittel (1798-1885)
 Christoph Kittel
 Rudolf Kittel (1853-1929), erudito especializado en el Antiguo Testamento.
 Gerhard Kittel (1888-1948), teólogo protestante especializado en el Nuevo Testamento, hijo del anterior.
 Marcel Kittel, ciclista.